Kalixpartiet (KXP) är ett lokalt politiskt parti i Kalix kommun. Partiet grundades inför valet 1998 av Rune Sundqvist. Vid valet 2022 så vann partiet inga mandat i kommunfullmäktige.

Valresultat

Se även 
 Lista över politiska partier i Sverige

Referenser

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Lokala politiska partier i Sverige
Politiska partier bildade 1998
Kalix kommun